Das Bluenose Squash Classic 2009 fand vom 3. bis 8. Februar 2009 in Halifax in Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und war mit 40.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 5 Star.

Titelverteidiger war Laurens Jan Anjema, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Im Endspiel setzte sich der topgesetzte David Palmer gegen Peter Barker mit 11:5, 11:5 und 11:7 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Martin Knight einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2008/09
2009